Wangari ist der Familienname folgender Personen:

 James Mwangi Wangari (* 1994), kenianischer Langstreckenläufer
 Mirriam Wangari (* 1979), kenianische Langstreckenläuferin